Tatvan (district), een Turks district in de provincie Bitlis
 Tatvan (stad), de grootste stad binnen de Oost-Turkse provincie Bitlis